Wassili Alexandrowitsch Paschkow (russisch Василий Александрович Пашков) ist der Name folgender Personen:

 Wassili Alexandrowitsch Paschkow (Politiker) (1764–1838), russischer Politiker, Mitglied des Staatsrates
 Wassili Alexandrowitsch Paschkow (Religionsstifter) (1831–1902), Führer der christlichen Bewegung der Paschkowianer, Enkel des gleichnamigen Politikers